Il campionato era formato da 6 squadre e il St. George's F.C. vinse il titolo.

Classifica finale

Spareggio per il titolo
St. George's F.C. 4-0

Collegamenti esterni

Calcio nel 1916
Calcio nel 1917
Campionato maltese di calcio